Planaltinense Atlético Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Planaltina, no Distrito Federal.

História 
O clube disputou quatro vezes o Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão.  Estreou profissionalmente no dia 2 de setembro de 2000, enfrentando a S. E. Planaltina, em Planaltina de Goiás (GO), vencendo por 1x0.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Planaltina (Distrito Federal)
Clubes de futebol fundados em 1996
Clubes de futebol extintos em 2018
Fundações no Distrito Federal (Brasil) em 1996